Ел Ебанито има више значења:

 Ел Ебанито (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанито, Ел Ебанито Дос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанито, Санта Лусија дел Ебанито (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанито (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанито (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанито (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанито (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанито (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанито (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанито, Ел Ебанито Дос (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанито (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ебанито (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ебанито (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито, Хосе Луис Мартинез Ледесма (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито, Ерасмо Муњоз (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито, Марио Ернандез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито, Оскар Хавијер Рејес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито, Хуан Замарипа (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито, Хесус Анхел Алмараз (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ебанито (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ебанито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику